El término Texas Longhorn puede referirse a:

 Texas Longhorn Athletics, equipo deportivo estadounidense; o
 Texas Longhorn (bovino), raza de ganado vacuno.

sv:Texaslonghorn